Sukale ist der Name von:

 Michael Sukale (* 1940), deutscher Philosoph und Hochschullehrer
 Waldemar Sukale (1929–2014), deutscher Gewerkschaftsfunktionär